Карасо () — іспанська особова назва.

Персоналії 

 Антоніо Амая Карасо — іспанський футболіст
 Родріго Карасо Одіо — 35-й президент Коста-Рики

Топоніми 

 Карасо — один з департаментів Нікарагуа
 Карасо — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Кастилія-і-Леон, у провінції Бургос
 Вільянуева-де-Карасо — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Кастилія-і-Леон, у провінції Бургос